Les apparitions mariales d’Akita désigne les apparitions mariales de la Vierge Marie à une religieuse japonaise, sœur Agnès Sasagawa Katsuko les 6 juillet, 3 août et  à Akita au Japon. Au cours de ces , la voyante aurait reçu plusieurs messages (certains prophétiques) de la Vierge comme de son ange gardien.

À la suite de ces apparitions, la statue de la Vierge Marie présente dans la chapelle, fut l'objet de 101 lacrimations inexpliquées entre le  et le , ainsi que de pertes de sang. Ces lacrimations ont été observées par plus de . 

Après plusieurs enquêtes canoniques réalisées par l'Église catholique, et des analyses des sécrétions de la statue de bois, ces évènements ont été reconnus comme authentiques et dignes de foi par l’évêque de Niigata en 1984. Le cardinal Ratzinger, alors préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, confirme à son tour, en juin 1988, la décision de l'évêque de reconnaître ces événements comme .

Historique

Le contexte

Sœur Agnès Sasagawa 
 Avant les apparitions
Agnès Sasagawa Katsuko est née en 1931 dans une famille traditionnelle japonaise. À dix-neuf ans, elle se retrouve paralysée à cause d'une erreur médicale lors d'une opération de l'appendicite. Cette erreur entraîne une dizaine d'autres interventions et une hospitalisation de seize ans. Son père décide de ne pas attaquer en justice le médecin qui a commis l'erreur médicale. 

C'est au contact d'une infirmière qu'elle découvre le catholicisme et demande à recevoir le baptême. En 1956, son état s'aggrave et elle tombe dans le coma. Des religieuses envoient alors de l'eau de Lourdes, et lorsqu'on lui en fait avaler quelques gouttes, elle reprend connaissance et sa paralysie disparaît progressivement. Âgée de , elle devient catéchiste dans sa paroisse. Mais en 1973, elle perd totalement l'ouïe, ce qui met fin à sa fonction de catéchiste. Elle se forme à lire sur les lèvres de ses visiteurs, et obtient une allocation de handicapée physique. Elle se réinstalle dans sa famille, et malgré son handicap physique, souhaite intégrer l'institut séculier des Servantes de l'Eucharistie au couvent d'Akita, ce qu'elle parvient à faire le .

 Après les apparitions
Sœur Agnès guérit partiellement de sa surdité le  puis totalement le . Plus tard elle est victime d'une paralysie qui la laisse grabataire, mais elle reste .

La statue de la Dame de tous les Peuples 

Une jeune Hollandaise, Ida Peerdeman, déclare bénéficier d'apparitions mariales de 1945 à 1959.
Ces apparitions où la Vierge Marie se serait présentée sous le vocable de  ont connu une reconnaissance canonique, par les autorités de l’Église catholique, assez mouvementée. L’Église a effectué plusieurs enquêtes canoniques pour étudier les déclarations de la voyante ; celles-ci ont amené à une évolution des conclusions : une condamnation des apparitions dans les premières années (1956, 1957, 1974), puis une reconnaissance progressive (1996) jusqu'à la reconnaissance officielle par l'évêque du lieu en 2002. Mais une condamnation (non reconnaissance des faits) est proclamée en décembre 2020, condamnation basée sur les enquêtes réalisées en 1974 (et antérieures). 

Même si les apparitions sont aujourd'hui , le culte à la Dame de tous les Peuples et la prière demandée par la voyante restent autorisées par les autorités de l’Église et du Vatican. Le culte à la Vierge Marie sous l'appellation , issu de ces apparitions, s'est répandu dans le monde catholique sur les différents continents. C'est ainsi qu'en 1973, une statue de bois à l'image de la  est installée dans le couvent d'Akita au Japon. Cette statue a été sculptée par  Saburo Wakasa, de l'Institut japonais de sculpture. S'il reprend le visuel de la Dame de tous les Peuples, il donne à la Vierge un visage japonais. C'est cette statue qui va être l'objet de lacrimations et de plusieurs événements reconnus, dans les années 1980, comme  par l’Église catholique.

Les apparitions

Première apparition 
Le , sœur Agnès voit  émaner du tabernacle de la chapelle du couvent. La religieuse se prosterne puis s'interroge sur l'origine de cette lumière. Si elle reçoit cette lumière , elle ne peut s'empêcher de se demander s'il ne s'agit pas d'une illusion. Elle fait part à sa mère supérieure de cet événement, événement qui se reproduit également le lendemain. 

Le , alors que sœur Agnès est en prière, une petite plaie en forme de croix (de  par 3) apparait sur sa main gauche, lui procurant une grande douleur. La plaie ne disparaîtra qu'au mois de septembre. La douleur étant insupportable, sœur Agnès prie Dieu de lui venir en aide. Vers trois heures du matin, elle aurait alors entendu son ange gardien lui dire : 

 
Sœur Agnès prie ensuite devant la statue représentant la Dame de Tous les Peuples, telle qu'elle serait apparue à Amsterdam dans les années 1950. C'est alors que la statue aurait dégagé une grande lumière, serait devenue comme vivante. Malgré sa surdité, la religieuse entend :

Sœur Agnès reste dans la chapelle et prie sans s'apercevoir que les heures tournent. À cinq heures du matin, le reste des sœurs arrivent dans la chapelle pour l'office des matines. Une religieuse, en s'approchant de la statue constate que les mains de la Vierge sont marquées d'une plaie en forme de croix, d’où suinte du sang. Informé des événements, John Shojiro Itô, évêque de Niigata, fondateur des Servantes de l'Eucharistie et directeur spirituel de sœur Agnès, appelle les religieuses à la prudence. Il convoque sœur Agnès qui lui explique en détail les événements passés. L'évêque suivra la voyante tout au long des évènements.

Message de l'ange 

Depuis le , la plaie de sœur Agnès à sa main gauche la fait grandement souffrir, l'empêchant parfois même de dormir. Le , les sœurs constatent que la main gauche de la statue suintait du sang par des stigmates qui étaient apparus, et le phénomène, observé par la mère supérieure et John Itô, se répète jusqu'au 29 septembre. Le 27 juillet, après avoir assisté à la messe, sœur Agnès entend la voix de l'ange lui dire :

L'écoulement continu de sang de sa main disparait en effet ce jour-là, bien que la plaie reste visible encore deux mois.

Seconde apparition 

Le , à quinze heures, alors que sœur Agnès médite dans la chapelle du couvent, la statue de la Vierge redevient brillante et comme vivante, se fait de nouveau entendre :

Troisième apparition 

Le , après l'oraison dans la chapelle, la Vierge Marie apparait à sœur Agnès et lui dit :

Dès lors, plusieurs phénomènes surnaturels se seraient manifestés chez sœur Agnès, comme des songes prémonitoires ou encore des attaques du démon. Mais surtout, la surdité de sœur Agnès va disparaître progressivement, d'abord partiellement le  puis totalement en mai 1982.

Lacrimations de la statue 

Le , vers  du matin, une religieuse remarque que des larmes coulent des yeux de la statue de la Vierge dans la chapelle du couvent. Ayant lancé l'alerte, en quelques minutes, l'ensemble de la communauté est présente et constate le phénomène qui se reproduit à 13h et 18h. L'évêque, présent au couvent constate le phénomène. Sœur Agnès entend son ange lui dire : . D'après les témoins, le visage de la statue a également changé, prenant une attitude . L'auteur de la sculpture, Saburo Wakasa, est même convoqué. Il laisse ce commentaire de son examen : . 

Le , l'évènement se reproduit, en continu tout au long de la journée, ainsi que les deux jours suivants. Le 13 mai, la statue pleure de nouveau, devant deux journalistes venus par curiosité. Le nombre croissant de témoins assistant à ce phénomène, pousse l'évêque, John Itô à lancer une enquête canonique.

Après deux ans d'interruption, les lacrimations de la statue reprennent le  et se poursuivirent irrégulièrement jusqu'au . On a dénombré 12 lacrimations en 1978, 76 en 1979 et 4 en 1981. Au total, plus de  purent constater le phénomène, qui se répéta 101 fois, et parmi eux des évêques, des scientifiques, de nombreux curieux, et même la télévision japonaise (qui en a diffusé les images). Les témoins de ces lacrimations sont aussi bien des chrétiens que des non-chrétiens. Parmi eux se trouve le maire d'Akita,  Keiji Takada, qui est bouddhiste.

Du 6 juillet au , du sang suinte et s'écoule des mains de la statue. Lorsque le sang cesse de couleur, et jusqu'au , la statue exsude un parfum .

L'évêque demande au professeur Kaoru Sagisaka de venir examiner le sang qui s'écoule de la statue, ainsi que les larmes et la sueur. Celui-ci fait ses prélèvements sur du coton et les analyse. Son résultat est que ces sécrétions . Mais le  il révise sa position et précise : . Cette rectification a amené divers commentaires.

Postérité

Enquête canonique 

À la suite de nombreuses lacrimations de la statue de la Vierge, John Shojiro Ito lance une enquête canonique. Cette première commission diocésaine fait analyser les . Ayant un avis positif sur ces événements d'Akita, l'évêque se retourne vers la Conférence épiscopale japonaise qui nomme une commission nationale. L'expert principal est un prêtre espagnol qui s’avère particulièrement sceptique vis-à-vis de ces évènements. Il . L'évêque s'avère peu satisfait des conclusions de la commission car .

Une nouvelle série d'enquêtes est ouverte et fait appel à plusieurs instituts de recherche pour analyser les lacrimations de la statue ainsi que la guérison de la surdité de sœur Agnès. Dans leurs conclusions, les scientifiques indiquent que la guérison de sœur Agnès ne peut être expliquée scientifiquement. De même, l'origine des lacrimations ainsi que leur quantité ne peuvent être expliquées par la science. Les , sont étudiés au niveau théologique. Pour les théologiens il n'y a rien de contraire à la doctrine et à la morale de l'Église catholique dans les paroles rapportées par la voyante.

Reconnaissance canonique par l’Église 
Ces conclusions amènent John Itô à publier une lettre pastorale en date du , dans laquelle il déclare authentiques et dignes de foi les évènements d'Akita, et étend la vénération de Notre-Dame d'Akita à tout son diocèse, en attendant le jugement définitif du Saint-Siège.

Le , le cardinal Joseph Ratzinger, préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, conforte John Shojiro Ito dans sa décision en reconnaissant officiellement les évènements d'Akita comme authentiques, ainsi que les messages .

Plusieurs cas de  ont été rapportés comme ayant été obtenus par l'intercession de Notre-Dame d'Akita. Parmi les dossiers remontés aux autorités ecclésiastiques, deux ont été reconnus et déclarés comme étant des  par l’Église catholique :
 le cas de Teresa Chun en 1981, une Sud-coréenne qui souffrait d'une tumeur du cerveau avancée et qui était plongée dans le coma. Cette femme, une fois guérie, a déclaré avoir vu à trois reprises la Vierge sous le titre et le visuel de . 
 la guérison pleine et entière de sœur Agnès le  de sa surdité.

Autres événements 

Dans les années 1970, les télévisions japonaises viennent filmer les lacrimations de la statue et diffusent les images dans tout le pays.

Du 25 au  se déroule à Akita une convention internationale rassemblant une dizaine d'évêques d'Asie et d'Afrique, ainsi que des experts. Ce colloque a pour thème les événements d'Akita. Une publication a été réalisée avec les interventions des participants au colloque.

John Ito, après avoir reconnu officiellement les apparitions, a déclaré dans une interview que les , en particulier les secrets de Fátima. Il a déclaré : .

Notes et références

Notes

Références

Annexes

Articles connexes 

 Notre-Dame d'Akita
 Dame de tous les Peuples
 Apparitions mariales de Fátima

Liens externes 
 
  du couvent d'Akita.
  Lettre de Mgr John Shojiro Ito du 22 avril 1984 reconnaissant les apparitions. Archive sur web.archive.org.
 Dossier assez exhaustif sur le site perso Nouvelle évangélisation (et concordantes aux sources bibliographiques).

Bibliographie 
 en français
 .
 .
 .
 .
 .

 en anglais
 
 .
 .
 .

Akita
Histoire du catholicisme au Japon
Catholicisme au Japon
Miracle
Image miraculeuse
Prophétie
Lieu de pèlerinage marial
Préfecture d'Akita
Phénomène paranormal
1973 au Japon